Frösche steht für:

 Froschlurche (umgangssprachlich), eine Ordnung der Wirbeltiere

 Frösche, TV-Titel von Frogs, US-amerikanischer Spielfilm
 Frösche (Roman), Roman von Mo Yan

Die Frösche steht für:
 Die Frösche, antike griechische Komödie von Aristophanes

Siehe auch:
 Frosch